Львова (, «логово») — деревня в районе Либерец Либерецкого края Чехии, расположенная у одноимённой железнодорожной станции на пути из Либерец в Ческа-Липа. Деревня входит в состав города Яблонне-в-Подештеди, находится в трёх километрах к северо-востоку от центра города. В деревне зарегистрировано 95 адресов (домов), постоянно проживают 118 человек. Деревня относится к землям замка Лемберк. Согласно кадастрам, деревня занимает 5,73 км2.

Школа в деревне была построена в 1879 году.

Население

Примечания 

Либерецкий край
Населённые пункты Либерецкого края